Йоркшир — історичне графство на півночі Англії з центром у місті Йорк

Йоркшир — місто, штат Нью-Йорк
 Йоркшир — селище, штат Огайо
 Йоркшир — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Йоркшир — переписна місцевість, штат Вірджинія